Publília (esposa de Ciceró), segona esposa de Marc Tul·li Ciceró l'orador
 Gens Publília, gens romana plebea